Nieuwerkerken (Limburg), een gemeente in de Belgische provincie Limburg
Nieuwerkerken (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van Aalst in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen

Zie ook 
Nieuwerkerk (doorverwijspagina)
Nieuwerkerke (doorverwijspagina)